W Rumunii
 Plopșoru – gmina w okręgu Gorj
 Plopșoru – wieś w okręgu Giurgiu, w gminie Daia
 Plopșoru – wieś w okręgu Gorj, w gminie Plopșoru